De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1996 werden op 8, 9 en 10 maart 1996 gereden op de ijsbaan Olympic Oval te Calgary (Canada).

De Duitse Anni Friesinger en de Nederlander Bob de Jong werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1996
Schaatsen in Canada
 1996
Sport in Calgary
Schaatsen